Divana är ett släkte av fjärilar. Divana ingår i familjen Castniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Divana